Klingergrundet (Luleå), een Zweeds eiland behorend tot de Lule-archipel
Klingergrundet (Piteå), een Zweeds eiland behorend tot de Pite-archipel